Шиши — обобщённое название участников преимущественно крестьянского по составу партизанского движения на территории Русского царства против польско-литовских войск в период Смутного времени.

Кроме того, Шиши является топонимом:

 в России
 Шиши — упразднённая деревня на территории, подчинённой городу Лысьве в Пермском крае.
 Шиши — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Шиши — деревня в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Шиши — до 1963 года название деревни Заозерье в Демидовском районе Смоленской области.
 в Китае
 Шиши (Цюаньчжоу) — городской уезд городского округа Цюаньчжоу провинции Фуцзянь

См. также 
 Шиш (значения)